Gränicher ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Gränicher (1758–1813), Schweizer Kunstmaler und Kupferstecher
 Walter Gränicher (1924–2004), Schweizer Physiker

Sonstiges:
 Gränicher Island, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel